Ежи Юзеф Грос (; 21 февраля 1945, Хожув — 17 января 2018) — польский легкоатлет, бегун на длинные дистанции, участник летних Олимпийских игр 1976 года.

Биография 
Специализировался на длинных дистанциях (10 000 м, марафон). За свою карьеру представлял клубы «Байлдон» (Катовице, 1962—1964, 1966), «Шлёнск» (Вроцлав, 1965—1966), «Старт» (Катовице, 1967—1971), «Гурник» (Забже, 1972—1980). Первый тренер — Ежи Гавенда, позднее тренировался под руководством Михаля Войчика («Шлёнск»), Здзислава Липковского («Байлдон») и Генрика Фриша («Старт»).

В 1975 году стал двукратным рекордсменом Польши в марафоне — 3 мая 1975 года на соревнованиях в Карл-Маркс-Штадте показал результат 2:15.43.2, а 7 декабря того же года на соревнованиях в Фукуоке — 2:13.05.0. Бронзовый призёр чемпионата Польши 1977 года на дистанции 10 000 м. Победитель Варшавского марафона 1980 года (2:22:12).

Участник летних Олимпийских игр 1976 года в Монреале. В марафонском забеге финишировал 47-м среди 67 участников с результатом 2:28.45,8.

Окончил горный техникум. После окончания карьеры проживал в Кнуруве.

Скончался 17 января 2018 года.

Награждён Бронзовым крестом за заслуги.

Личная жизнь 
Родители — Павел Грос и Гертруда Элгот. Супруга Данута, двое сыновей — Томаш и Адам.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Олимпийского комитета Польши 

Марафонцы Польши
Бегуны на длинные дистанции Польши
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1976 года